Kerttu Elina Niskanen (ur. 13 czerwca 1988 w Vieremä) – fińska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka olimpijska, medalistka mistrzostw świata, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz czterokrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Jej młodszy brat, Iivo Niskanen również uprawia biegi narciarskie.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej Kerttu zadebiutowała 11 grudnia 2005 r. w Lapinlahti w biegu na 6 km techniką dowolną, gdzie zajęła 36. miejsce. Niedługo później wystartowała w mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, gdzie w biegu na 5 km techniką dowolną zajęła 17. miejsce, natomiast w biegu na 10 km także techniką dowolną była osiemnasta. Następnie 2 grudnia 2007 r. w Ruce zadebiutowała w Pucharze Świata, gdzie w biegu na 10 km techniką klasyczną zajęła 61. miejsce. Zdobyła brązowy medal na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta wspólnie z Kristą Lahteenmaki, Satu Annilą i Johanną Heinanen. Zajęła ponadto 11. miejsce w biegu 10 km stylem dowolnym, a w biegu na 5 km klasykiem znalazła się tuż za podium.

W 2009 roku po raz pierwszy wystartowała w seniorskich mistrzostwach swojego kraju, zajmując czwartą pozycję w biegu na 10 km oraz na 15 km stylem klasycznym. Następnie na mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku zdobyła brązowy medal w sprincie techniką klasyczną. Rok później na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten zdobyła złoto w biegu na 10 km klasykiem. W 2011 roku została mistrzynią swojego kraju w biegu na 30 km techniką dowolną, a podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Otepää zdobyła złoty medal w sprincie klasykiem oraz brązowy medal w biegu na 15 km stylem dowolnym. Brała również udział w mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku na których zajęła 8. miejsce na 10 km stylem klasycznym. Na kolejnych mistrzostwach świata w Val di Fiemme dwa lata później była 5. w sztafecie 4x5km, 7. na 30 km stylem klasycznym, 9. w sprincie stylem klasycznym oraz 12. na 15 km w biegu łączonym. Sezon 2012/2013 Pucharu Świata zakończyła na 11. miejscu.

Sezon 2013/2014 Pucharu Świata przyniósł pierwsze podium 9 marca 2014 roku w Oslo, gdzie Finka zajęła 3. miejsce w biegu na 30 km stylem klasycznym. Ósmą edycję Tour de Ski zakończyła na 5. miejscu. Także w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata uplasowała się na 5. pozycji. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku ukończyła wszystkie zawody w pierwszej „dziesiątce”. Niskanen wraz z Anne Kyllönen, Aino-Kaisą Saarinen i Kristą Lähteenmäki wywalczyła srebrny medal w sztafecie 4x5 km. Drugi krążek tego samego koloru wraz z Aino-Kaisą Saarinen zdobyła w sprincie drużynowym stylem klasycznym. Poza tym zajęła 4. miejsce na 30 km stylem dowolnym, 7. miejsce w biegu łączonym na 15 km oraz 8. miejsce na 10 km stylem klasycznym.

Sezon 2014/2015 przyniósł drugie podium Pucharu Świata, 13 grudnia 2014 roku Niskanen była trzecia na 10 km stylem klasycznym w szwajcarskim Davos. W klasyfikacji końcowej Pucharu Świata zajęła 14 lokatę. W mistrzostwach świata w Falun w 2015 roku Finka wywalczyła brązowy medal w sztafecie 4x5 km biegnąc wraz z Riittą-Liisą Roponen, Aino-Kaisą Saarinen i Kristą Pärmäkoski. Poza tym w Falun 4. była na 15 km w biegu łączonym, 4. na 30 km stylem klasycznym, 7. w sprincie stylem klasycznym i 8. na 10 km stylem dowolnym.

W sezonie 2015/2016 Pucharu Świata Finka wywalczyła jedno podium. Było to trzecie miejsce 29 listopada 2015 roku na dystansie 10 km stylem klasycznym w ramach Ruka Triple 2015, które zawodniczka zakończyła na pozycji piątej. Tour de Ski 2016 ukończyła na piątym miejscu, a Ski Tour Kanada 2016 na siódmym. W generalnej klasyfikacji Pucharu Świata Niskanen zajęła 9 lokatę. W kolejnym sezonie dwukrotnie stanęła na podium: 8 stycznia 2017 roku w Val di Fiemme i 12 marca 2017 roku w Oslo zajmowała trzecie miejsce. W klasyfikacji generalnej była tym razem ósma. Podczas mistrzostw świata w Lahti w 2017 roku wraz z Saarinen, Pärmäkoski i Laurą Mononen zdobyła kolejny brązowy medal w sztafecie. Zajęła też piate miejsce w sprincie drużynowym i szóste w biegu na 10 km klasykiem.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku była między innymi czwarta w sztafecie i szósta na dystansie 30 km klasykiem. Podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie cztery lata później wywalczyła dwa medale. Najpierw zajęła drugie miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym, rozdzielając Norweżkę Therese Johaug i Kristę Pärmäkoski. Następnie była trzecia na dystansie 30 km stylem dowolnym, plasując się za Johaug i Jessicą Diggins z USA. We wszystkich pozostałych startach: biegu łączonym, sztafecie i spricie drużynowym zajmowała czwarte miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1988